Romanista – studioso del diritto romano
Romanista – studioso di filologia romanza
Romanista – studioso della storia e delle tradizioni della città di Roma
Romanista – tifoso della Roma calcio
Il Romanista – quotidiano romano dedicato alla Roma calcio
Romanista – aderente al Romanismo, movimento ispirato alla pittura romana del tardo XVI secolo